

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Zagacie – nazwa przed 2023 r. wsi w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Kodeń 
 Zagacie – część wsi Haliczany w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Kamień
 Zagacie – wieś w woj. łódzkim, w pow. radomszczańskim, w gminie Przedbórz 
 Zagacie – wieś w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Czernichów 
 Zagacie – przysiółek wsi Ruda w woj. podkarpackim, w pow. ropczycko-sędziszowskim, w gminie Sędziszów Małopolski
 Zagacie – wieś w woj. śląskim, w pow. częstochowskim, w gminie Koniecpol
 Zagacie – część wsi Ciszyca Dolna w woj. świętokrzyskim, w pow. opatowskim, w gminie Tarłów

Zobacz też 
 Krzemień-Zagacie